GMD kan syfta på: 

 GMD – valutakoden enligt ISO 4217 för valutan i Gambia, se Dalasi
 GMD – IATA-kod för en flygplats i Marocko, se Ben Slimane Airport
 GMD – Ground-Based Midcourse Defense, se [./Https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-Based%20Midcourse%20Defense Ground-Based Midcourse Defense]